"Pon tu cabeza sobre mi hombro" es el episodio 20 (sexto de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Amy se compra un coche en el Emporio del Coche-Cohete e invita a Fry a realizar un viaje alrededor de Mercurio. A mitad del viaje se quedan sin combustible y durante la larga espera para que llegue el remolque, Fry y Amy tienen tiempo para hablar y como consecuencia de ello comienzan una relación. Fry, por su parte, se preocupa al darse cuenta de que pasa demasiado tiempo con Amy y se asusta el por el cariz demasiado serio que está tomando la relación. Cuando Amy le propone una comida campestre en Europa, pide a Leela que les acompañe y cuando ella rechaza, se lo pide al Doctor Zoidberg. Zoidberg estrella accidentalmente el coche y cuando Fry despierta después del choque descubre que su cabeza está injertada en otro cuerpo. Zoidberg le explica que su cuerpo ha quedado dañado gravemente pero que ha mantenida viva su cabeza injertándola sobre el hombro de Amy. Amy y Fry se pelean y Amy decide tener otra cita. Luego consigue una cita con un hombre extraño llamado Albert pero, gracias a Fry y a Bender la cita se arruina. Zoidberg arregla el cuerpo de Fry y Amy dice que aún lo quiere.

Mientras tanto, Bender recibe un aviso de seguridad de la empresa que lo fabricó indicándole que debe instalarse unos amortiguadores en el trasero. Como estos distorsionan su imagen, Bender no los acepta y es advertido de que podría estallar en cualquier momento. De vuelta a casa y como el día de San Valentín se acerca, Bender decide montar un negocio y actuar como computadora de servicio de citas. Por eso, Bender arruina la cita de Amy, porque le consigue una mala pareja anciana a Fry durante la cita de Amy.

Referencias culturales 

El título procede de la canción de Paul Anka, "Put Your Head On My Shoulder", de 1958.
 En la escena que tiene lugar cerca de la luna de Júpiter, Europa, hay un monolito rectangular negro que desempeñó un papel importante en las películas "2001: Una odisea del espacio", "2061: Odisea tres" y "3001: La odisea final".
 La compañía Septuple-A ("Asociación Austro-Afro-Antarctic-Americo-Asiática del Automóvil", AAAAAAA) es una referencia a la "Asociación Americana del Automóvil" (AAA).
 El coche "Beta Romeo" es una referencia al Alfa Romeo.
 El coche "ThunderCougarFalconBird" es una referencia a tres productos de Ford Motor Company: Ford Thunderbird, Mercury Cougar y Ford Falcone.
 El servicio de citas de Bender se auncia como "discreet" y "discrete" (ambos términos se traducen al español como "discreto"), el primero significando discreción y el segundo el concepto matemático de "no continuidad".
 En el almacén, dos cajas están etiquetadas con P y NP, en referencia a dos conceptos importantes en informática.
 Los dos carteles indicadores de la única gasolinera de Mercurio en las direcciones opuestas indicando 4.750 millas en cada dirección son correctos pues la circunferencia real de Mercurio es aproximadamente de 9.525 millas.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000